Park Kul'tury – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod
 Park Kul'tury-Kol'cevaja – stazione della Linea Kol'cevaja della metropolitana di Mosca
 Park Kul'tury-Radial'naja – stazione della Linea Sokol'ničeskaja della metropolitana di Mosca